Гол!:

 Гол! — фильм в жанре спортивной драмы режиссёра Дэнни Кэннона, снятый в 2005 году.
 Гол! 2 — фильм в жанре спортивной драмы режиссёра Жауме Серра, снятый в 2007 году.